Псьол:

 Псьол, (Псел, Псло) — річка в Україні.

 Псьол Глафіра (1823–1886) — українська художниця.
 Псьол Олександра (1817–1887) — поетка, дочка поміщика.

Див. також 
 Псьолів острів

Джерела та література 
 Томазов В.В. Псьоли //